Добрила Ћирковић (Александровац, 1. октобар 1948) српска је позоришна и филмска глумица, стална је чланица драмског ансамбла Народног позоришта у Београду.

Филмографија 

|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1970.-те
|-
| 1972. || Грађани села Луга || 
|-
| 1974. || Петао није запевао || 
|-
| 1975. || Наивко || 
|-
| 1976. || Јовча || 
|-
| 1979. || Срећна породица || комшиница
|-
| 1979. || Срећна породица  (ТВ серија)|| комшиница
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1980.-те
|-
| 1980. || Мајстори, мајстори || Добрила
|-
| 1981. || Светозар Марковић (ТВ серија) || 
|-
| 1982. || Смрт господина Голуже || 
|-
| 1987. || У име народа || Тодорова секретарица
|-
| 1986. || Лепота порока || Косана
|-
| 1988. || Ђекна још није умрла, а ка' ће не знамо || продавачица 
|-
| 1988. || Тајна манастирске ракије || госпођа Перигор
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1990.-те
|-
| 1995. || Ориђинали || Љукна
|-
| 1997. || Горе доле || 
|-
| 1998. || Три палме за две битанге и рибицу || Саманта
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 2000.-те
|-
| 2009. || Горки плодови || 
|-
| 2009. || Кад на врби роди грожђе || 
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 2010.-те
|-
| 2010. || Село гори, а баба се чешља || Директорка
|-
| 2013. || Пукотина || комшиница
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 2020.-те
|-
| 2021. || Дрим тим (ТВ серија) || баба
|-
| 2023. || Видеотека || комшиница
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1948.
Жабарци
Српске глумице
Југословенски глумци
Глумци и глумице Народног позоришта у Београду
Биографије живих особа